Mölleken ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mölleken (1895–1971), deutscher Politiker (CDU)
 Patrick Mölleken (* 1993), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher